Heineken (brouwerij), een Nederlandse bierbrouwerij
Heineken (bier), een biermerk
Dr. A.H. Heinekenprijs, een wetenschappelijke prijs ingesteld door Freddy Heineken

Gebouwen
Heineken Brouwerij (Amsterdam), het gebouw van Heineken aan de Stadhouderskade in Amsterdam
Heineken Experience, een museum gevestigd in de Heineken Brouwerij
Heineken Music Hall, een concerthal in Amsterdam-Zuidoost
Kantoorgebouw Heineken of Heinekenhuis, een rijksmonument in Rotterdam
Holland Heineken House, een tijdelijke ontmoetingsplaats voor Nederlandse olympische sporters

Sport- en andere evenementen
ATP-toernooi van Auckland, een tennistoernooi
Dutch Open (golf), een golftoernooi, eerder bekend als Heineken Dutch Open
Fast Forward Dance Parade, een dance-evenement in Rotterdam, voorheen Fast Forward Heineken Dance Parade
Heineken Classic, een voormalig golftoernooi
Heineken Cup, een Rugby Union-competitie
Heineken Roeivierkamp, een jaarlijkse roeiwedstrijd in Amsterdam
Open Catalonia, een voormalig golftoernooi, ook bekend als Heineken Open (1993) en Heineken Open Catalonia (1994)
Sint Maarten Heineken Regatta, zeilwedstrijd in Sint Maarten

Personen 
Heineken-dynastie
Gerard Adriaan Heineken (1841-1893), de oprichter van Heineken
Henry Pierre Heineken (1886-1971), voormalig directeur van Heineken en zoon van de oprichter
Freddy Heineken (1923-2002), voormalig directeur van Heineken en kleinzoon van de oprichter
Charlene de Carvalho-Heineken (1954), achterkleindochter van de oprichter en dochter van Freddy

Andere personen
Agnes Heineken (1872-1954), Duitse pedagoge
Carl Heinrich von Heineken (1707-1791), Duits schrijver, bibliothecaris, directeur van het Kupferstichkabinett Dresden en diplomaat
Marie Heineken (1844-1930), Nederlandse kunstenares

Zie ook 
Ontvoering van Freddy Heineken, de ontvoering van Freddy Heineken en zijn chauffeur in 1983
De Heineken Ontvoering, een Nederlandse speelfilm uit 2011 over deze zaak
Brouwerij-arrest Bos/Heineken, een arrest van de Nederlandse Hoge Raad uit 1929